Ба́кингемшир () — историческое и церемониальное графство в центре Англии. Входит в состав Юго-Восточной Англии. Столица — Эйлсбери. Население 712 100 человек (30 место среди графств; данные 2006 года).

География 

Общая площадь территории 1874 км² (32-е место). Территория административной области — 1565 км² (33-е место).

История 

История графства началась задолго до англосаксонского периода, кельты и римляне немало поспособствовали развитию этой территории, хотя, скорее всего, именно англосаксы оказали сильнейшее влияние на неё: к примеру, по большей части география здешней сельской местности осталась такой, какой была при них. Позднее Бакингемшир стал важной политической ареной, начиная с короля Генриха VIII, вмешивавшегося в местную политику, и кончая английской революцией (1642—1649), которую, как предполагается, Джон Хампден начал в среднем Бакингемшире.

Самые разительные исторические изменения с графством произошли в XIX веке, когда вместе с промышленной революцией сельские районы Бакингемшира захлестнули холера и голод − множество людей мигрировали оттуда либо в крупные города, либо вообще за пределы графства. Дельцы и богачи воспользовались ситуацией и начали скупать резко подешевевшую землю, в это время родился образ сельского, «зеленого Бакингемшира», существующий и сегодня. В Бакингемшире живёт множество людей, работающих в Лондоне, что способствует процветанию графства, хотя сохраняются некоторые районы с большой относительной депривацией.

Административное деление 
В состав графства входят 4 административных района и 1 унитарная единица.

Населенные пункты 
Крупнейшие города графства Бакингемшир:
 Милтон-Кинс (Milton Keynes) (184 506)
 Хай-Уиком (High Wycombe) (92,300)
 Эйлсбери (Aylesbury) (56,392)

Прочие населённые пункты:
 Айвер
 Амершем
 Бакингем
 Беконсфилд
 Грейт-Миссенден
 Марлоу
 Ньюпорт-Пагнелл
 Олни
 Принсес-Рисборо
 Сток-Мандевилл
 Уинслоу
 Уоберн-Сандс
 Уоттон-Андервуд
 Уэндовер
 Уэст-Уиком
 Хадденем
 Чешем

Политика  и власть 

Охраной правопорядка в графстве занимается территориальное отделение полиции «Темз Вэлли Полис».

Культура 

Среди мест Бакингемшира, представляющих исторический и культурный интерес, выделяются  и усадьба Кливден, где полвека назад любили собираться английские и американские миллиардеры.

Археология 
Недалеко от Хамблдена были обнаружены остатки римской виллы Эден, впервые обнаружена около ста лет назад. Также археологи нашли массовое захоронение с останками 97 детей, скончавшихся примерно в одном и том же возрасте. Ученые предполагают, что здесь в древности располагался бордель.

См. также 
 Список участков особого научного значения Бакингемшира

Примечания

Ссылки 

 Buckinghamshire Family History Society
 Buckinghamshire Tourist Guide
 Bucks Free Press Local Newspaper
 Buckinghamshire County Council
 Bucks County and District Councils Portal
 Bucks Travel Information
 Information about Bucks schools entrance exams
 Buckinghamshire Search Engine — A Buckinghamshire only Directory
 Статья о Бакингемшире на портале «Аделанта-инфо»

Графства Англии